Eridanos (Grieks: Ἠριδανός, Latijn: Eridanus) kan betrekking hebben op:
Eridanos (Athene), een beek die door het oude Athene stroomde
Eridanos (geologie), een historische rivier in het Europa van voor de ijstijden
Eridanos (mythologie), een legendarische rivier bij de Oude Grieken
Eridanus (sterrenbeeld), het sterrenbeeld dat die rivier voorstelt